Светлана Петровна Калинина (укр. Світлана Петрівна Калініна, род. 31 марта 1967 г., Донецк, Донецкая область) – украинский ученый, экономист, доктор экономических наук (2007), академик Академии экономических наук Украины.

Биография 
Светлана Петровна Калинина родилась 31 марта 1967 г., в Донецке Донецкой области.

В 1989 г. окончила Донецкий государственный университет по специальности "Экономика труда". 

В 1989 – 2016 гг. работала в Донецком национальном университете МОН Украины (в 2000 г. Донецкий государственный университет был переименован в Донецкий национальный университет). Там же законочила аспирантуру и докторантуру. В 1997 г. защитила кандидатскую диссертацию, в 2001 г.  присвоено ученое звание доцента. В 2007 г. защитила докторскую диссертацию, в 2013 г. присвоено ученое звание профессора. 

Одновременно на протяжении 2001 – 2014 гг. являлась ученым секретарем Специализированного ученого совета Д11.051.03 в Донецком национальном университете, в 2014 – 2016 гг. – заместителем председателя указанного Совета. 

С 2016 г. – Академик Академии экономических наук Украины. 

С 2016 г. работает в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости Украины, г. Киев, профессор кафедры управления персоналом и экономики труда.

Научная деятельность 
С. П. Калинина — основатель единственной на Украине научной школы по проблемам международного рынка труда. Сфера научных интересов — развитие и трансформация международного и корпоративных рынков труда, формирование интеллектуальной составляющей экономического развития.

Светлана Калинина — автор более 100 научных работ, в том числе в зарубежных изданиях, из них 2 личных монографии, 8 монографий в соавторстве.

Принимала участие в международных проектах TEMPUS TACIS, REAP, участником которых был Донецкий национальный университет МОН Украины, а также в проекте DFID (Министерства Великобритании по вопросам международного развития).

С. П. Калинина — член редколлегии ряда сборников научных работ, включенных в отечественные и международные наукометрические базы.

Практическая деятельность     
В течение 2004 – 2014 гг., параллельно с работой в Донецком национальном университете, С.П. Калинина возглавляла Школу менеджеров ПрАТ "Донецксталь – металлургический завод", созданную в рамках реализации Комплексной программы управления человеческими ресурсами, разработанной по идее и под руководством автора. Основная задача Школы менеджеров – обеспечение непрерывного развития управленческих кадров предприятия и построение многоуровневой системы резерва кадров. 

Автор Концепции Комплексной программы управления человеческими ресурсами крупного промышленного предприятия, по результатам разработки которой получен ряд авторских свидетельств,  Концепции Комплексной методики оценки деловых и личностных качеств персонала, Концепции развития персонала. Внедрение указанных и других разработок позволило создать в ПрАТ "Донецксталь – металлургический завод" действующую систему биореинжиниринга персонала. Полученные результаты представлены на международных и всеукраинских научно-практических конференциях и форумах, а также на ежегодных круглых столах, проводимых компанией.

Награды 
Светлана  Петровна Калинина в 2011 г. награждена нагрудным знаком "За научные достижения".

Ссылки 
 Енциклопедія сучасної України  
 Гідний подарунок 
 Наукові школи ДонНУ продовжують роботу 
 Наукові школи ДонНУ розширюють географію співробітництва 
 Научные достижения